Huxi () – gmina wiejska () powiatu Penghu, położonego na archipelagu Peskadorów (Penghu), wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Huxi w 2016 roku liczyła 14 435 mieszkańców – 6829 kobiet i 7606 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 5489, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,63 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Peskadory